Il doppio femminile  del torneo di tennis Canada Open 1977, facente parte del WTA Tour 1977, ha avuto come vincitrici Linky Boshoff e Ilana Kloss che hanno battuto in finale Rosie Casals e Evonne Goolagong 6-2, 6-3.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Canada Open 1977